Profilování může být
 Profilování (programování)
 Profilování autora
 Profilování dat, např. osobních údajů
 Forenzní profilování
 Profilování pachatele, součást policejní psychologie
 Rasová segregace, Rasové rozřazování
 Profilování sexuální orientace
 Geografické profilování, např. Profil Morávky

Související články 
 Profil

Reference